Термин ГНУ лиценца се може односити на више лиценци које су потекле од Задужбине за слободни софтвер. То могу бити:

 ГНУ-ова Општа јавна лиценца, која се користи за програме или
ГНУ-ова Лиценца за слободну документацију, која се користи за документе.